Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2015 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 29 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 5 joueurs entrent dans le tableau grâce à un classement protégé : Florian Mayer, Tommy Haas, Nicolás Almagro, Janko Tipsarević et Radek Štěpánek.
 On note le forfait avant le début des qualifications de l'Argentin Juan Martín del Potro, en convalescence à la suite d'une opération au poignet, et du Français Julien Benneteau, blessé aux adducteurs depuis plusieurs mois.
 Avant même le début du tournoi, Novak Djokovic est assuré de conserver sa place de numéro un mondial.
 David Ferrer, tête de série 8, déclare forfait la veille du début du tournoi en raison d'une douleur au coude. C'est la première fois dans sa carrière que l'Espagnol renonce à un tournoi du Grand Chelem. L'Italien Luca Vanni est repêché et entre dans le tableau principal.
 Rafael Nadal, battu au second tour par l'Allemand Dustin Brown, subit sa première défaite en Grand Chelem contre un qualifié.
 Comme l'année précédente, Novak Djokovic, tenant du titre, et Roger Federer, septuple vainqueur du tournoi, se retrouvent en finale. C'est à nouveau le Serbe qui s'impose, remportant ainsi le trophée londonien pour la , son  du Grand Chelem.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2015
France Simple messieurs
Tournoi de Wimbledon 2015